Умуарама:

 Умуарама — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Умуарама — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.